Juan Caballero puede referirse a:

Antropónimos
Juan Caballero y Arigorri (1713 - 1791), ingeniero militar español
Pedro Juan Caballero (1786 – 1821), militar paraguayo
Juan Caballero "el Lero" (1804-1895), bandolero español
Juan Pérez Caballero y Ferrer (1861-1951), diplomático y político español
Juan Caballero Lora (1956), futbolista y entrenador peruano
Juan Carlos Caballero, futbolista español
Juan Caballero (siglo XIX), político peruano.

Biónimos
Uno de los nombres vulgares del ave Tyrannus melancholicus

Topónimos
Pedro Juan Caballero (Paraguay)

Véase también
Juan
Caballero